Нисса может означать:

 Нисса — старое название города Ниш в Сербии.
 Нисса — римский город в Каппадокии.
  — род растений семейства Кизиловые.

См. также 
 Ниса
 Ныса
 Нейсе

Примечания